Le Peletier (metrostation), metrostation in Parijs
 Salle Le Peletier, een Parijs operagebouw van 1821-1873
 Amédée Louis Michel le Peletier, comte de Saint-Fargeau, Frans entomoloog (1770–1845)
 Louis Le Peletier de Mortefontaine, markies van Montmélian (1730-1799)
 Louis-Michel Lepeletier de Saint-Fargeau, politicus tijdens de Franse revolutie (1760–1793)
 Felix Lepeletier (voluit: Ferdinand Louis Felix Le Peletier de Saint-Fargeau), politicus tijdens de Franse revolutie en het eerste keizerrijk (1767–1837)

Zie ook 
 Pelletier (doorverwijspagina)
 Peletier, plaats in North Carolina (VS)